Deadwood River bezeichnet folgende Flüsse:

 Deadwood River (Red River), Fluss in British Columbia, Kanada
 Deadwood River (South Fork Payette River), Fluss in Idaho, USA